Mechelen a következő helységekre vonatkozhat:

A belgiumi Flandriában:
Mechelen az Antwerpen provincia területén található város, az azonos nevű közigazgatási körzet székhelyenem azonos:
a 13 km-re délre található Machelen városával, ami a Flamand-Brabant (Vlaams-Brabant) provincia területén található,
a 70 km-re nyugatra található Machelen faluval, ami Zulte járás területén található Kelet-Flandriában;
Maasmechelen a Limburg tartományban található város;
Mechelen-aan-de-Maas falu Maasmechelen résztelepülése, szintén Limburg tartományban;
Mechelen-Bovelingen falu Heers város része, szintén Limburg tartományban;
Kwaadmechelen falu Ham város résztelepülése, szintén Limburg tartományban.

Hollandiában:
Mechelen falu Gulpen-Wittem járás területén fekszik, a hollandiai Limburg tartományban.

Van Mechelen a holland nyelvben használt vezetéknév, eredetileg Mechelenből származó vagy Mecheleni jelentéssel. Ld. például Dirk Van Mechelen flamand liberális politikus.

Sportban
 KV Mechelen
 KRC Mechelen